Села:
 Журавлинка — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Журавлинка — Житомирська область, Коростенський район
 Журавлинка — Житомирська область, Житомирський район
 Журавлинка — Кіровоградська область, Голованівський район

Посилання